Burrowes ist der Familienname folgender Personen:
 John Burrowes (* 1944), jamaikanischer Segler
 Newton Burrowes (* 1955), britischer Gewichtheber
 Roy Burrowes (1930–1998), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Wesley Burrowes (1930–2015), irischer Dramatiker und Drehbuchautor

Burrowes ist Teil folgender Firmierungen:
 E. T. Burrowes Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Burrow
 Burrows
 Burroughs